Rebra steht für:

 Rebra (Berg), Berg in den ukrainischen Karpaten
 Rebra (Bistrița-Năsăud), Gemeinde im rumänischen Kreis Bistrița-Năsăud
 Rebra (Fluss), Fluss in Rumänien